Ceroplastes longicauda  — вид полужесткокрылых насекомых-кокцид рода Ceroplastes из семейства ложнощитовки (Coccidae).

Распространение 
Африка: Ангола, Замбия, Зимбабве, Кения, ЮАР.

Описание 

Питаются соками растений таких семейств, как Bignoniaceae: Jacaranda ovalifolia; Jacaranda mimosaefolia; Euphorbiaceae: Euphorbiaceae pulcherrima; Malvaceae: Grewia monticola; Grewia flavescens; Meliaceae: Melia; Verbenaceae: Vitex petersiana.
.
Таксон  включён в состав рода  (триба Ceroplastini) вместе с видами Ceroplastes brevicauda, Ceroplastes eugeniae, Ceroplastes uapacae, Ceroplastes spicatus, Ceroplastes helichrysi, Ceroplastes royenae, Ceroplastes toddaliae, и другими.

См. также 
 Andaspis formicarum
 Euripersia artemisiae

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ложнощитовки
Животные, описанные в 1920 году
Насекомые Африки